Ceratoppiidae är en familj av kvalster. Ceratoppiidae ingår i överfamiljen Gustavioidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ceratoppiidae 55 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Ceratoppiidae